Рома́новка () — село в Попельнянском районе Житомирской области Украины.

Географическое положение 
Романовка расположена на правом берегу реки Унавы (бассейн Днепра). Село занимает площадь 2,879 км². Через Романовку проходит автодорога Фастов — Попельня.

История 
Село известно с 1550 года.

Численность населения по переписи 2001 года составляла 719 человек.

Местный совет 
Село Романовка — административный центр Романовского сельского совета.

Адрес местного совета: 13531, Житомирская область, Попельнянский р-н, с. Романовка, ул. Рыльского, 2; тел. 71-2-35.

Достопримечательности 
В селе Романовка находится музей-усадьба украинского поэта Максима Рыльского.

Ссылки 
 Романовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Попельнянского района